Awdiejewa () – żeńska forma nazwiska

 Anastasija Romanowna Awdiejewa (* 2001) – rosyjska pływaczka
 Anna Michajłowna Awdiejewa (* 1985) – reprezentantka Rosji w lekkiej atletyce w pchnięciu kulą
 Irina Wieniaminowna Awdiejewa (* 1956) – rosyjska sportsmenka w pływaniu w płetwach
 Jekatierina Aleksiejewna Awdiejewa (1789–1865) – rosyjska pisarka
 Jelena Osipowna Awdiejewa (* 1968) – rosyjska polityk
 Julianna Andriejewna Awdiejewa (* 1985) – rosyjska pianistka
 Łarisa Iwanowna Awdiejewa (1925–2013) – radziecka i rosyjska śpiewaczka operowa

 Także
 Awdiejewa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Awdiejew

Strony ujednoznaczniające